Międzylesie bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Międzylesie (dt. Mittelwalde), Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Międzylesie (Borne Sulinowo) (dt. Gut Alt Bärbaum), Weiler der Gmina Borne Sulinowo in der Woiwodschaft Westpommern
 Międzylesie (Damasławek), Dorf der Gmina Damasławek in der Woiwodschaft Großpolen, Powiat Wągrowiecki
 Międzylesie (Dobre Miasto), Dorf der Gmina Dobre Miasto in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Olsztyński, bis 1945: Schönwiese, Kreis Heilsberg, Ostpreußen
 Międzylesie (Gardeja) (dt. Schönwiese), Dorf der Gmina Gardeja in der Woiwodschaft Pommern
 Międzylesie (Ostróda), nach 1945 kurzzeitig Kolonia Zwierzewo, Dorf der Gmina Ostróda in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Ostródzki, bis 1945: Thierberg, Abbau, Wohnplatz von Thierberg, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Międzylesie (Rogoźno) (dt. Mittenwald), Dorf der Gmina Rogoźno in der Woiwodschaft Großpolen, Powiat Obornicki
 Międzylesie (Secemin), Dorf der Gmina Secemin in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Powiat Włoszczowski
 Międzylesie (Skąpe) (dt. Mittwalde), Dorf der Gmina Skąpe in der Woiwodschaft Lebus
 Międzylesie (Władysławów), Dorf der Gmina Władysławów in der Woiwodschaft Großpolen, Powiat Turecki
 Międzylesie (Włoszczowa), Dorf der Gmina Włoszczowa in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Powiat Włoszczowski